Примера дивисьон 1967/1968 ()  — 25-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1967/1968
Мексика
Мексика
1967 год в Мексике
Спорт в Мексике в 1968 году